Cognat oder eingedeutscht Kognat steht für:

 Cognat, im römischen Recht eine „mitgeborene“ blutsverwandte Person, siehe Agnat
 Kognat, ein Wort aus demselben Ursprungswort wie ein anderes, siehe Verwandte Wörter
 Timothé Cognat (* 1998), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Cognat-Lyonne (französische Gemeinde)
 kognatisch (soziale Abstammungsregel)
 Cognati (italienische Kurtisane)